Джурджеви-Ступови — монастырь Сербской православной церкви в Сербии.
 Джурджеви-Ступови (Черногория) — монастырь Сербской православной церкви в Черногории.